Il singolare del Movistar Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Guillermo Coria era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fernando González hanno battuto in finale 6–3, 6–7 (5–7), 7–6 (7–4)  Nicolás Lapentti.

Teste di serie

  Nicolás Lapentti (finale)
  Félix Mantilla (secondo turno)
  Alberto Martín (primo turno)
  Marcelo Ríos (primo turno)

 Jérôme Golmard (primo turno) 
 Gastón Gaudio (secondo turno) 
 David Nalbandian (secondo turno) 
 Andrea Gaudenzi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Movistar Open 2002
ATP Tour 2002